Nisani ist

 die historische Bezeichnung des Ortes Neußen, Stadt Belgern-Schildau, Landkreis Nordsachsen
 die Bezeichnung der Einwohner des Gau Nisan an der oberen Elbe